Gianfranco de Turris – giornalista, saggista e scrittore italiano
 Giuseppe de Turris – politico italiano